Андорра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андорра-Сьерра-де-Аркос. Занимает площадь 141.58 км². Население — 8367 человек (на 2010 год). Расстояние — 139 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница муниципалитета Андорра

Муниципалитеты Теруэля